Spilotro bezeichnet unterschiedliche Personen mit Familiennamen:

 Anthony „Tony“ Spilotro (1938–1986), US-amerikanischer Mobster in Chicago
 Michael (Peter) „Micky“ Spilotro (1944–1986), US-amerikanischer Mobster, Bruder von Anthony Spilotro